True Grit (roman), een roman uit 1968 van auteur Charles Portis
 True Grit (1969), een film uit 1969 van regisseur Henry Hathaway en met John Wayne in de hoofdrol
 True Grit (2010), een film uit 2010 van Joel en Ethan Coen en met Jeff Bridges in de hoofdrol